Juan Galindo puede referirse a:

Juan Galindo (1802-1839), militar y explorador centroamericano, uno de los primeros en estudiar de forma seria las ruinas mayas.
Juan Galindo (municipio), municipio del estado mexicano de Puebla.